Miejscowości w Polsce
 Kościuszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck
 Kościuszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Kościuszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce
 Kościuszków – część miasta Kutno

 Miejscowość w II RP, obecnie poza granicami Polski
 Kościuszków – kolonia w woj. wołyńskim, w powiecie łuckim na Wołyniu